L'édition 2003 du tournoi de Washington s'est déroulée du 28 juillet au  sur dur.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2003 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Washington

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Washington
ATP 2003
Tennis aux États-Unis en 2003
Tennis en juillet 2003
Tennis en août 2003